Ейфорія — патологічно піднесений настрій, який не має під собою причин.

Фільми 

 «Ейфорія» — американський гардкорний футурологічний порнофільм 2001 року.
 «Ейфорія» — російський кінофільм 2006 року.
 «Ейфорія» — драматичний фільм 2017 року, спільного виробництва Швеції, Великої Британії і Німеччини.
 «Ейфорія» — американська телевізійна підліткова драма 2019 року.

Доктор Хаус 
 «Ейфорія (1)» — двадцята серія другого сезону американського телесеріалу «Доктор Хаус».
 «Ейфорія (2)» — двадцять перша серія другого сезону телесеріалу «Доктор Хаус».

Див. також 
 «Эйфория» — п'ятий офіційний альбом гурту «Flëur» виданий 2008 року.